Лидия Григорьевна Палюткина (Чёрная) () — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 9 мая 1927 года в селе Разумовка Запорожской области Украинской ССР.

С 1944 года работала звеньевой колхоза имени Орджоникидзе Верхне-Хортицкого района Запорожской области.

В 1948 году звено Л. Г. Чёрной получило урожай подсолнечника 25,1 центнера с гектара на площади 12,5 гектара.

28 февраля 1949 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получение высоких урожаев пшеницы, подсолнечника и семян люцерны при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года» Лидия Григорьевна Чёрная была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Этим же указом звание Героя Социалистического Труда было присвоено также звеньевым колхоза имени Орджоникидзе — В. К. Коваль и В. Л. Сове.

В 1950-х годах Л. Г. Чёрная (Палюткина) окончила Ногайский сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном». С 1956 года работала агроном в колхозе имени Чапаева Васильевского района Запорожской области.

23 июня 1966 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за отличие в труде» Л. Г. Чёрная была награждена Орденом Знак Почёта.

Избиралась депутатом Васильевского районного совета депутатов трудящихся.

С 2002 года жила в селе Турка, Коломыйского района, Ивано-Франковской области. Умерла 17 октября 2008 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (28.02.1949)
 Орден Ленина (28.02.1949)
 Орден Знак Почёта (23.06.1966)

Память 
 В 2015 году в селе Разумовка на здании сельского совета установлена мемориальная доска Героям Социалистического Труда колхоза имени Орджоникидзе, среди которых есть имя Л. Г. Чёрной

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты районных советов Украинской ССР